Sparkassenstraße ist die Bezeichnung folgender Straßen
 Sparkassenstraße (Bozen)
 Sparkassenstraße (München) (Altstadt)
 Sparkassenstraße (Meran)
 Sparkassenstraße (Feldkirchen)